Panica, Paniza oder Panitsa,  ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Paniza (1931–2011), bulgarischer Autor und Dissident
 Kosta Panica (Konstantin Panitsa; 1857–1890), bulgarischer Freiheitskämpfer und Militär
 Todor Panica (1879–1925), bulgarischer Freiheitskämpfer und Terrorist

Paniza ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Paniza (Saragossa), eine spanische Gemeinde

Siehe auch:
 Panica-Verschwörung
 Panizza